

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Fredericksburg – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
 Fredericksburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 Fredericksburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 Fredericksburg – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Crawford
 Fredericksburg – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
 Fredericksburg – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Gillespie
 Fredericksburg – miasto w stanie Wirginia

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Fredericksburg (ang. Fredericksburg Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw

Zobacz też 
 I bitwa pod Fredericksburgiem – bitwa podczas wojny secesyjnej (11-15 grudnia 1862) na terenie hrabstwa Spotsylvania w stanie Wirginia
 II bitwa pod Fredericksburgiem – bitwa podczas wojny secesyjnej (3 maja 1863) na terenie stanu Wirginia